Список включает в себя музыкальные альбомы и синглы, занимавшие первое место в хит-параде VG-lista в 2011 году.

Альбомы 

По состоянию на август, 13 альбомов возглавляли норвежский чарт. Наибольшего успеха достиг альбом местного музыканта Ярле Бернхофта Solidarity Breaks, проведший на вершине шесть недель.

Синглы 
По состоянию на август, десять синглов возглавляли норвежский чарт. Наибольшего успеха достигла песня американского певца Криса Медины «What Are Words», проведшая на вершине 11 недель.

Примечания

Ссылки 
 Хит-парад альбомов на этой неделе
 Хит-парад синглов на этой неделе

2011
2011
Норвегия
Норвегия